Winer ist der Name von

 Andrew Winer (* 1966), US-amerikanischer Schriftsteller und Essayist
 Dave Winer (* 1955), US-amerikanischer Softwareentwickler und Firmengründer
 Georg Benedikt Winer (1789–1858), deutscher protestantischer Theologe
 Harry Winer (* 1947), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Jason Winer (* 1972), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Wiener
 Weiner